Muzak (przedsiębiorstwo)
 Muzak (muzyka)